Novo Santo Antônio, comune brasiliano dello Stato del Mato Grosso
Novo Santo Antônio, comune brasiliano dello Stato del Piauí